Ландсверк Л-182 () — экспортная модификация для Финляндии шведского бронеавтомобиля L-181, разработанного компанией «Ландсверк» (). В 1936 году один бронеавтомобиль был приобретён Финляндией для испытаний в финской армии. От базовой модели L-182 отличался изменённой башней и установкой финского вооружения. Бронеавтомобиль продолжал использоваться в Финляндии до 1941 года.

Описание конструкции

Броневой корпус и башня

Вооружение 
Вооружение L-182 состояло из одного 13 мм и двух 7,92 мм пулемётов.

Двигатели и трансмиссия

Ходовая часть

Состоял на вооружении

Примечания

Литература 
 Е. Прочко, Тяжёлые пушечные. — Моделист-Конструктор, 1993, выпуск № 1
 М. Барятинский. Бронетанковая техника стран Европы 1939—1945 гг. — М.: Бронеколлекция, выпуск № 5, 1999
 
 Jane’s World War II Tanks and Fighting Vehicles. — Leland Ness, 2002. ISBN 0-00711-228-9

Ссылки 
 Pansarbil L-182 
 Finnish Heavy Armoured Cars in World War 2

См. также 

Бронеавтомобили Швеции
Тяжёлые бронеавтомобили
Бронеавтомобили Второй мировой войны
Бронеавтомобили по алфавиту